«Counting Stars» — песня американской группы OneRepublic, изданная в качестве третьего сингла с их третьего студийного альбома Native. Автором песни стал солист группы Райан Теддер. Композицию можно причислить к жанрам поп и фолк.

Информация о песне 
«Counting Stars» добралась до 2 места в хит-параде Billboard Hot 100, таким образом став первой песней группы, вошедшей в топ-5 со времен их дебютного и самого успешного сингла «Apologize». Песня была на вершине главного музыкального хит-парада Великобритании UK Singles Chart, а также возглавляла хит-парады Польши, Шотландии, Словакии и Израиля.

Видеоклип к песне, премьера которого состоялась 31 мая 2013 года, снял Джеймс Лис.

Список композиций 
 CD сингл
 «Counting Stars» — 4:17
 «Counting Stars» (Lovelife remix) — 3:55

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Хронология выпуска

Примечания 

Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни OneRepublic
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40